„Ardimentoso” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina:
 „Ardimentoso” – ex-niemiecki niszczyciel typu S 49 z okresu I wojny światowej, po wojnie przekazany Włochom i wcielony do służby pod nazwą „Ardimentoso”
 „Ardimentoso” – torpedowiec typu Ciclone z okresu II wojny światowej, po wojnie przekazany ZSRR
 „Ardimentoso” (D561) – niszczyciel rakietowy typu Durand de La Penne z końca XX wieku, którego nazwę po wodowaniu zmieniono na „Francesco Mimbelli”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów